V soubojích 22. ročníku Přeboru Olomouckého kraje 2012/13 (jedna ze skupin 5. fotbalové ligy) se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 11. srpna 2012 úvodními pěti zápasy 1. kola a skončil v neděli 23. června 2013 zbývajícími třemi zápasy odloženého 19. kola. Mužstvo TJ Jiskra Oskava se po sezoně odhlásilo a následující ročník se hrál s 15 účastníky.

Nové týmy v sezoně 2012/13 
 Z Divize D 2011/12 ani z Divize E 2011/12 nesestoupilo do Přeboru Olomouckého kraje žádné mužstvo.
 Ze skupin I. A třídy Olomouckého kraje 2011/12 postoupila mužstva FK Šternberk (vítěz skupiny A) a FKM Opatovice-Všechovice (vítěz skupiny B).

Konečná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Olomouckého KFS, kfsol.cz 
 Archiv Olomouckého KFS (2002–2014), ofisport.cz 

2012/13
Fotbal v Česku v roce 2012
Fotbal v Česku v roce 2013